Chemilly kan syfta på:
 Chemilly, Allier
 Chemilly, Haute-Saône